Komma kan syfta på:

 Kommatecken –  ett skiljetecken som används i skrift

Publikationer 
 Komma (tidskrift, 1966–1968) – en unglitterär tidskrift som utgavs av Bonniers förlag 1966–1968
 Komma (tidskrift, 2005–2011) – en svensk litterär tidskrift som gavs ut 2005–2011
 Komma rätt, komma fel och komma till punkt – en bok om interpunktion

Övrigt 
 Komma ut ur garderoben – handlingen att den som är homosexuell, bisexuell eller transperson berättar detta
 Pythagoras komma – inom musiken ett fenomen som betecknar skillnaden mellan 12 rena kvinter och 7 oktaver